Иван Ремаренко () — молдавский дзюдоист и самбист, чемпион Молдавии по дзюдо, чемпион и призёр чемпионатов Румынии по дзюдо, призёр чемпионата мира по дзюдо, участник двух Олимпиад.

Карьера 
Выступал в средней (до 90 кг) и полутяжёлой  (до 100 кг) весовых категориях. Чемпион Молдавии 2008, 2010, 2011 и 2012 годов по дзюдо. Чемпион (2012) и бронзовый призёр (2011) чемпионатов Румынии по дзюдо.

На Всемирных играх боевых искусств 2010 года в Пекине на соревнованиях по самбо стал бронзовым призёром.

На летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне Ремаренко представлял Молдавию. Он в первой же схватке проиграл россиянину Кириллу Денисову и выбыл из дальнейшей борьбы.

На следующей Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Ремаренко выступал за команду ОАЭ. Он провёл единственную схватку, в которой уступил алжирцу Лиесу Буякубу и остался без наград Олимпиады.

Примечания

Ссылки 
 
 

Самбисты Молдавии
Чемпионы Молдавии по дзюдо
Чемпионы Румынии по дзюдо
Дзюдоисты ОАЭ
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2016 года